Никола́й Му́хин:
 Мухин, Николай Александрович (род. 1955) — советский и российский художник, народный художник России.
 Мухин, Николай Алексеевич (1936—2018) — врач, академик РАМН.
 Мухин, Николай Дмитриевич (1907—1996) — Герой Социалистического Труда.
 Мухин, Николай Иванович (1863—1926) — российский врач, психиатр и невролог, преподаватель, научный писатель. 
 Мухин, Николай Федосеевич (1868—1919) — российский богослов и историк церкви.